

Codici 
 KAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kau (Indonesia)
 kaz – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua kazaka
 KAZ – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Kazakistan

Altro
 Kaz – ring name del wrestler Frankie Kazarian
 Kaz – cittadina della Russia